Fromentières je název dvou obcí ve Francii:

 Fromentières (Marne) – obec v departementu Marne
 Fromentières (Mayenne) – obec v departementu Mayenne